Châtenoy (Loiret)
 Châtenoy (Sena e Marne)
 Châtenoy-en-Bresse
 Châtenoy-le-Royal